

Localidades

Montevallo (Alabama)

Outros
Montevallo (cratera)]

Desambiguações de topônimos